Dánská 1. divize 1976 byla nejvyšší dánskou fotbalovou soutěží v roce 1976. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí se kvalifikoval tým B 1903 Kodaň, účast v Poháru UEFA si zajistily z druhého a třetího místa týmy Boldklubben Frem a KB Kodaň, Vejle Boldklub jako vítěz dánského poháru 1977 hrál Pohár vítězů pohárů 1977/78.

Soutěže se zúčastnilo celkem 16 celků, soutěž se hrála způsobem každý s každým doma-venku (celkem tedy 30 kol) systémem jaro-podzim. Sestoupily poslední 3 týmy Næstved IF, Fremad Amager a Vanløse IF.

Tabulka

Externí odkazy 
 RSSSF

Dánské fotbalové soutěže
Fotbal v Evropě v roce 1976